Айріс Мердок (; 1919—1999) — англійська письменниця;
 Боб Мердок (; 1946) — канадський хокеїст;
 Боббі Мердок (; 1944—2001) — шотландський футболіст, що грав на позиції півзахисника;
 Вільям Мердок (; 1754—1839) — шотландський винахідник;
 Вільям МакМастер Мердок (; 1873—1912) — перший офіцер на борту Титаніка;
 Дон Мердок (; 1956) — канадський хокеїст;
 Мюррей Мердок (; 1904—2001) — канадський хокеїст;
 Росс Мердок — британський плавець;
 Руперт Мердок (; 1931) — медіамагнат;
 Ян Мердок (); — американський розробник програмного забезпечення.

Мердок — місто, штат Міннесота
 Мердок — селище, штат Небраска